Вита́лий Ермако́в:
 Ермаков, Виталий Михайлович (род. 1992) — украинский футболист.
 Ермаков, Виталий Юрьевич (1971—1994) — Герой России.